Юджин Кертин (, род. 3 апреля 1960) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Шахматная карьера 
Чемпион Ирландии 1984 и 1985 (совместно с М. Орром).

В составе сборной Ирландии участник шахматной олимпиады 1980 г.

В 1979 г. представлял Ирландию на юношеском чемпионате Европы.

С конца 1980-х гг. живет в США. Трижды выигрывал чемпионат штата Техас 1990, 1991 и 1998 г. 

Имеет степень PhD по математике (диссертация защищена в Техасском университете).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Ю. Кертина  в базе Chessgames
 Личная карточка Ю. Кертина  на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад